El trip hop és un gènere de música electrònica que es va originar a principis de la dècada de 1990 al Regne Unit, especialment a Bristol. Derivant del “post”-acid house, el terme va ser utilitzat per primera vegada en els pels medis de música i premsa britànica com una manera de descriure la variant més experimental de breakbeat que contenia influències de soul, funk i jazz. Ha estat descrit com l'"opció alternativa d'Europa de la segona meitat dels 1990" i com una "fusió de hip-hop i electrònica fins al punt que cap dels dos gèneres són reconeguts". La música trip hop fusiona diversos estils i té molt en comú amb altres gèneres; té diverses qualitats similars a la música ambient, i els seus breakdowns basats en el timbal comparteixen característiques amb el hip-hop. També conté elements de R & B, dub i house, així com d'una altra música electrònica. El trip hop pot ser de naturalesa altament experimental.

Principals grups i artistes 
 Air
 Björk (principalment a Post i a Homogenic) 
 DJ Cam Quartet
 DJ Shadow
 DJ Krush
 Hooverphonic
 Jay-Jay Johanson
 Lamb
 Massive Attack
 Moloko
 Morcheeba
 Portishead
 Quantic
 Shinogi
 Thievery Corporation
 Tricky
 Unkle
 Zero 7

Referències